O Campeonato Catarinense de Basquete de 1995 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação Catarinense de Basketball. Esta edição foi o primeiro Campeonato Catarinense realizado pela Federação Catarinense. 

1995 no basquetebol